Ekeskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ekeskäret (vid Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Ekeskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Ekskär

Robotskapade Finlandförgreningar